Gollau heißen folgende geographische Objekte:
 Gollau (Lüchow), Ortsteil der Stadt Lüchow (Wendland), Niedersachsen
 Gollau (Straubing), Ortsteil der Stadt Straubing, Bayern
 Gollau (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
historisch:
 Poddubnoje (Kaliningrad, Gurjewsk, Nowomoskowskoje), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Gollau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)